Актинограф (от греч. aktis — луч и graphei — писать) — измерительный прибор, один из предшественников экспонометра. Его действие основано на явлении актиничности, то есть способности излучения оказывать действие на фотоматериалы.

Актинограф служит для того, чтобы при помощи различной интенсивности окраски чувствительной к свету фотобумаги измерять силу химически действующих лучей различных источников света. В первых приборах использовались так называемые фотобумаги с «дневным проявлением» (чаще всего альбуминовые), темнеющие под действием света без химической обработки. В ранней фотографии актинографы использовались в качестве экспонометра для определения экспозиционных параметров. Основоположники современной сенситометрии Фердинанд Хёртер и Чарльз Дриффилд в 1888 году запатентовали устройство под таким же названием, хотя по сути это был табличный экспонометр, учитывающий светочувствительность, широту, время суток и время года.

В научных исследованиях использовались актинографы, круглосуточно фиксирующие изменение инсоляции на фотобумаге, намотанной на вращающийся цилиндр. Свет воздействовал на фотобумагу через узкую щель, приводя к её потемнению, пропорциональному интенсивности солнечного света. С помощью подобного актинографа, известные астрономы Джон Фредерик Вильям Гершель и Александр Эдмон Беккерель изучали химическую интенсивность и напряжение лучей Солнца в различных положениях его на горизонте.

Современный актинограф состоит из приёмника (как правило термоэлектрического актинометра), вращаемого за светилом гелиостатата, и гальванографа (самопишущего высокочувствительного гальванометра, регистрирующего поток).

Источники

Ссылки 
 Актинометрия

Литература 
 

Измерительные приборы